Нам Ир, русское имя — Яков Петрович (, 5 июня 1913 Российская империя — 7 марта 1976, Пхеньян, КНДР) — северокорейский партийный и государственный деятель, министр иностранных дел КНДР (1953—1959).

Биография 
Родился в селе Казакевичево Приморского уезда. В 1939 году окончил Томский государственный университет. После депортации в КазССР и недолгого проживания в Чимкенте переехал в УзССР и до 1946 года преподавал в средней школе г. Карши, награждён медалью «За доблестный труд». В 1946 по набору переводчиков прибыл в Северную Корею после занятия советскими войсками Пхеньяна. После создания в 1948 г. КНДР был избран депутатом Верховного народного собрания.

Принимал участие в Корейской войне в должности начальника штаба Корейской народной армии, в июле 1953 г. подписал со стороны КНДР соглашение о прекращении огня в Пханмунчжоне с генералом армии США У. Харрисоном. Генерал армии (대장).

С 1953 по 1959 г. — министр иностранных дел КНДР. В 1957—1972 гг. — заместитель председателя Кабинета министров КНДР, одновременно в 1960—1966 гг. — председатель Государственного комитета по строительству, в 1966—1972 гг. — министр железнодорожного транспорта.

С 1972 г. — заместитель премьера Административного совета КНДР и председатель Государственного комитета по лёгкой промышленности.

Член ЦК ТПК с 1950 г. Член Политкомитета ЦК ТПК с 1956 г. Кандидат в члены ЦК ТПК (1948—1950).

Погиб в автокатастрофе.

Примечания

Ссылки 
 Герман Ким, Советские корейцы в Северной Корее. Нам Ир (Нам Яков Петрович)

Министры иностранных дел КНДР
Министры КНДР
Военачальники КНДР
Члены ЦК Трудовой партии Кореи
Участники Сталинградской битвы
Депутаты Верховного народного собрания КНДР
Капитаны (СССР)
Похороненные на Мемориальном кладбище революционеров